Felix Kreutzer ist der Name folgender Personen:

* Felix Kreutzer (Maler) (1835–1876), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Felix Kreutzer (Schauspieler) (* 1993), österreichischer Schauspieler